Jeter ist der Familienname folgender Personen:

 Carmelita Jeter (* 1979), US-amerikanische Leichtathletin
 Derek Jeter (* 1974), US-amerikanischer Baseballspieler
 Jim Jeter (1921–2007), US-amerikanischer Schauspieler
 K. W. Jeter (* 1950), US-amerikanischer Schriftsteller
 Lance Jeter (* 1988), US-amerikanischer Basketballspieler
 Michael Jeter (1952–2003), US-amerikanischer Schauspieler
 Nadji Jeter (* 1996), US-amerikanischer Schauspieler, Tänzer und Musiker
 Thomas Bothwell Jeter (1827–1883), US-amerikanischer Politiker
 William T. Jeter (1850–1930), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Jetter